Voici la liste des planètes mineures numérotées de 455001 à 456000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 455001 à 456000

455001-455100

455101-455200

455201-455300

455301-455400

455401-455500

455501-455600

455601-455700

455701-455800

455801-455900

455901-456000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000